De Coupe de la Ligue 2015/16 was de 22ste editie van dit Franse voetbalbekertoernooi. De competitie begon op 11 augustus 2015 en eindigde met de finale op 23 april 2016 in het Stade de France onder leiding van scheidsrechter Ruddy Buquet. De titelhouder was Paris Saint-Germain, dat SC Bastia in de voorgaande editie met 4-0 had verslagen.

Schema

Zie ook
Ligue 1 2015/16
Coupe de France 2015/16

Bekervoetbal 2015/16
2016